Крабоеды:
 Крабоеды (тюлени-крабоеды, ) — монотипический род млекопитающих
 Крабоеды () — монотипический род змей (подсемейство Пресноводные змеи)